Peninica (plaats), een plaats in Para, Suriname
 Peninica (kreek), een kreek in Commewijne en Para, Suriname